Neue Deutsche Härte — gênero musical que mistura estilos do hard rock e heavy metal
Bret Harte (Califórnia)
Twain Harte

Desambiguação
Desambiguações de topônimos